Quirine Lemoine e Arantxa Rus erano le detentrici dell'ultima edizione disputata nel 2017, ma Lemoine ha deciso di non partecipare. Rus ha fatto coppia con Akgul Amanmuradova, perdendo al primo turno contro Elena Bogdan e Rosalie van der Hoek.

In finale Misaki Doi e Natal'ja Vichljanceva hanno sconfitto Alexa Guarachi e Danka Kovinić con il punteggio di 7-5, 64-7, [10-7].

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena /  Johanna Larsson (primo turno)
  Alexa Guarachi /  Danka Kovinić (finale)

 Mona Barthel /  Xenia Knoll (quarti di finale)
 Cornelia Lister /  Renata Voráčová (semifinale)

Wildcard 

  Caijsa Hennemann /  Fanny Östlund (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2019